Яр-Яха:

Реки
 Яръяха (приток Пякупура)
 Яръяха (река, впадает в Яръягунто)

См. также Яраяха